Ба́рбер ( — мужской парикмахер) — англоязычная фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Барбер, Билл (1920—2007) — американский джазовый тубист.
 Барбер, Билл (род. 1952) — канадский хоккеист.
 Барбер, Гэри (род. 1957) — американский продюсер, сотрудник CEO и Metro-Goldwyn-Mayer.
 Барбер, Даррен (род. 1968) — канадский гребец.
 Барбер, Дел (род. 1983) — канадский кантри-музыкант и продюсер.
 Барбер, Дешона (род. 1989) — победительница национального конкурса Мисс США 2016.
 Барбер, Джон (1316—1395) — шотландский поэт, архидиакон.
 Барбер, Ида (урожд. Пуницер; 1842—1931) — немецкая романистка, писавшая под псевдонимом Ivan Baranow.
 Барбер, Карин (род. 1961) — фигуристка из Великобритании, бронзовый призёр чемпионата Европы 1983 года.
  (род. 1943) — британский медиевист, специалист по тамплиерам.
 Барбер, Маргарет Фэрлесс (1869—1901) — английская христианская писательница, писавшая под псевдонимом Майкл Фэрлесс.
 Барбер, Мелиза (род. 1980) — американская легкоатлетка.
 Барбер, Мэри Элизабет (1818—1899) — английский ботаник, энтомолог и орнитолог.
 Барбер, Пол (род. 1955) — английский и британский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1988 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1984 года.
 Барбер, Расселл (Расс; 1911—1996) — американский кёрлингист.
 Барбер, Скип (род. 1936) — американский автогонщик.
 Барбер, Сэмюэл (1910—1981) — композитор и музыковед.
 Барбер, Тики (род. 1975) — игрок в американский футбол.
 Барбер, Уильям Эрл (1919—2002) — полковник морской пехоты США, герой Корейской войны (1950—1953).
 Барбер, Чарльз Бертон (1845—1894) — английский художник.
 Барбер, Энтони (1920—2005) — британский консервативный политик.
 Барбер, Шонеси (род. 1994) — канадский спортсмен, прыгун с шестом.

Топоним 
 Барбер — административно-территориальный округ в штате Канзас, США.
Барбер — городок в округе Фэрибо, Миннесота, США.

Примечания